«Дорожник» — название футбольных клубов:
 «Биробиджан» (Биробиджан) — в 2000—2002 годах.
 «Бриз» (Измаил, Украина) — в 1997—2001 годах.
 «Дорожник» — российский футбольный клуб из города Каменка (Пензенская область), чемпион России 2020 и 2022 годов среди любительских команд.